Еврімедонт — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології
 Еврімедонт — афінський стратег
 Евримедонт — антична назва річки Кепрючай у сучасній Туреччині

Інше 
 Битва при Евримедонті 466 до н. е.
 Битва при Евримедонті 190 до н. е.